Hanly ist der Familienname folgender Personen:

 Don Hanly (* 1954), australischer Hürdenläufer und Sprinter
 Frank Hanly (1863–1920), US-amerikanischer Politiker
 Mick Hanly (* 1949), irischer Singer/Songwriter 
 Thomas Burton Hanly (1812–1880), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Hanley